Das Counter-Strike: Global Offensive-Event des DreamHack Winter 2013 war das erste mit 250.000 US-Dollar dotierte Major-Turnier seiner Disziplin. Es fand vom 28. bis zum 30. November 2013 statt. Den Sieg sicherte sich das schwedische Lineup von fnatic.

Teilnehmer 
Die Teilnehmer des Turniers wurden zum Teil eingeladen oder wurden durch diverse im Vorfeld ausgetragene Wettbewerbe und Qualifier ermittelt.

  Ninjas in Pyjamas (1. DreamHack Summer 2013)
  Astana Dragons (Invite)
  compLexity (Invite)
  fnatic (Invite)
  Team VeryGames (Invite)
  iBUYPOWER (Invite)
  Clan Mystik (Invite)
  Recursive eSports (Online Qualifier by FaceIT)
  LGB eSports (Online Qualifier by FaceIT)
  Copenhagen Wolves (EMS One Fall)
  UniversalSoldiers (EMS One Fall)
  n!faculty (1. Platz DreamHack Valencia)
  SK Gaming (2. Platz DreamHack Bukarest)
  Natus Vincere (Techlabs Cup Moskau)
  Xapso (BYOC Qualifier)
  Reason Gaming (BYOC Qualifier)

Line-ups der Teams 

In der folgenden Tabelle sind die Line-ups dargestellt, mit welchen die Teams antraten.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Preisgeldverteilung

Weblinks 
 Übersichtsseite des Turniers von 99damage
 Preisgeldverteilung des Turniers auf esportsearnings.com

E-Sport-Veranstaltung 2013
DreamHack
Sportveranstaltung in Jönköping